folusz (maszyna) – maszyna do obróbki sukna
 folusz (budynek) – budynek, w którym umieszczono folusz

 Folusz (jezioro) – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim
 Folusz (Grodno) – mikrorejon Grodna

11 miejscowości w Polsce: 
 Folusz – osada w woj. kujawsko-pomorskim,w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa
 Folusz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Dębowiec 
 Folusz – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak
 Folusz – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Folusz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew
 Folusz – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Rawicz